Cet article contient une liste des records du Valenciennes FC.

Le Valenciennes FC ou Valenciennes Football Club est un club de football français qui évolue en Championnat de France de football.

Statistiques et records 
 Plus large victoire à domicile en championnat de Division 1 : Valenciennes-FC Mulhouse, 8-2 (1935-36). 
 Plus large victoire à domicile en championnat de Division 2 : Valenciennes-AS Corbeil-Essonnes: 6-0 (1982-83).
 Plus large victoire à l'extérieur en championnat de Division 1 : Stade brestois-Valenciennes, 1-5 (1979-80); FC Rouen-Valenciennes, 0-4 (1963-64); SO Montpellier-Valenciennes, 0-4 (1962-63); Girondins de Bordeaux-Valenciennes, 3-7 (1959-60).
 Meilleure attaque du championnat de Division 1 : saison 1951-52 (68 buts en 34 matchs, soit 2 buts par match); saison 1935-36 (57 buts en 30 matchs, soit 1,9 but par match); saison 1959-60 (65 buts en 38 matchs, soit 1,7 but par match).
 Meilleure défense du championnat de Division 1 : saison 1964-65 (22 buts encaissés en 34 matchs, soit 0,88 but par match) et saison 1967-68 (34 buts encaissés en 38 matchs, soit 0,89 but par match).
 Record de buts : Serge Masnaghetti détient le record du plus grand nombre de journées d'affilée avec au moins un but marqué : 17 buts en 13 journées de championnat, du  au .
 Meilleur buteur du championnat de Division 1 : Serge Masnaghetti (35 buts, 1962-63). 
 Meilleurs buteurs du championnat de Division 2: Petrus van Rhijn (40 buts, 1954-55; 32 buts en 1955-56), Serge Masnaghetti (21 buts, 1961-62), Erwin Wilczek (26 buts, 1973-74) et Wlodzimierz Lubanski (28 buts, 1982-83).
 Meilleur buteur du championnat de National: Steve Savidan (19 buts, 2004-05).
 Meilleur buteur ex-aequo avec l'attaquant du Havre Jean-Michel Lesage du championnat de Ligue 2: Steve Savidan (16 buts, 2005-06).
 Meilleur buteur du championnat de Division 4/CFA: Michel Sanchez (26 buts, 1997-98).
 Meilleur buteur valenciennois de tous les temps : Serge Masnaghetti, 110 buts de 1959 à 1966;Petrus van Rhijn, 94 buts de 1954 à 1958.
 Record de matchs joués sous le maillot valenciennois : Rudy Mater, 347 matchs depuis 2002.

Valenciennes Football Club
Valenciennes FC